Die Prva liga SR Jugoslavije 1994/95 war die dritte Saison der höchsten Spielklasse der BR Jugoslawien.

Titelverteidiger war FK Partizan Belgrad.

Modus 
Die Saison wurde in einem zweistufigen Format durchgeführt. Die 20 Vereine starteten in zwei Gruppen zu je 10 Mannschaften.

Die ersten sechs Teams der Gruppe A und die besten vier der Gruppe B spielen in der Meisterrunde den Meister und internationalen Startplätze aus. Jede Mannschaft spielte in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Je nach Tabellenplatz und Punkteausbeute erhielten die Teams Bonuspunkte.

Die letzten vier Teams der Gruppe A und die letzten sechs der Gruppe B spielten in der Relegationsrunde drei Absteiger aus.

Herbstsaison

Gruppe A 

Bonuspunkte
 13: Vojvodina (7 für 1. Platz + 6 für Erreichen von 27–29 Punkten)
 11: Roter Stern (6 für 2. Platz + 5 für Erreichen von 24–26 Punkten)
 10: Partizan (5 für 3. Platz + 5 für Erreichen von 24–26 Punkten)
 8: Rad Belgrad (5 für 4. Platz + 3 für Erreichen von 18–20 Punkten)
 7: OFK Belgrad (4 für 5. Platz + 3 für Erreichen von 18–20 Punkten)
 7: Zemun (4 für 6. Platz + 3 für Erreichen von 18–20 Punkten)

Gruppe B 

Bonuspunkte
 8: FK Bečej (3 für 1. Platz + 5 für Erreichen von 24–26 Punkten)
 7: Borac Čačak (2 für 2. Platz + 5 für Erreichen von 24–26 Punkten)
 6: Radnički Beograd (1 für 3. Platz + 5 für Erreichen von 24–26 Punkten)
 5: Hajduk Kula (1 für 4. Platz + 4 für Erreichen von 21–23 Punkten)

Frühjahrssaison

Meisterrunde

Relegationsrunde

Weblinks 
 Tabelle auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1994/95
1994 95